Il singolare del torneo di tennis Fergana Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vladimir Volčkov che ha battuto in finale Igor' Kunicyn 4-6, 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Kevin Ullyett (primo turno)
 Andrej Stoljarov (secondo turno)
 Gouichi Motomura (primo turno)
 Oleg Ogorodov (primo turno)

 Lior Mor (primo turno)
 Martin Spottl (secondo turno)
 Vladimir Volčkov (Campione)
 Michail Južnyj (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fergana Challenger 2000